Aleksandr Pučkov – ex ostacolista sovietico
 Dmitrij Jur'evič Pučkov – traduttore, scrittore e sceneggiatore russo
 Nikolaj Pučkov – hockeista su ghiaccio sovietico